Dartmouth – miasto w Anglii, w hrabstwie Devon
 Dartmouth – miasto w Australii, w stanie Wiktoria
 Dartmouth – miejscowość (metropolitan area) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Dartmouth – miasto w USA, w stanie Massachusetts